Die Saison 2011/12 der Oberliga Niedersachsen war die 65. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die vierte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie startete mit dem ersten Spieltag am 6. August 2011 und endete mit dem letzten Spieltag am 3. Juni 2012.

Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde der Goslarer SC 08 mit vier Punkten Vorsprung auf den BV Cloppenburg. Neben Goslar stiegen auch Cloppenburg, der VfB Oldenburg und der BSV Rehden direkt in die Regionalliga auf. Der SV Holthausen/Biene scheiterte in zwei Aufstiegsspielen gegen einen Vertreter der Schleswig-Holstein-Liga, den ETSV Weiche, am möglichen Aufstieg.

Obwohl keine sportlichen Absteiger vorgesehen waren, stiegen drei Mannschaften in die Landesligen ab. Kickers Emden und Eintracht Nordhorn mussten während der Saison Insolvenz anmelden und stiegen dadurch zwangsweise ab. Der VSK Osterholz-Scharmbeck verzichtete trotz sportlicher Qualifikation auf seinen Platz in der Oberliga.

Aus den Landesligen stiegen der SV Drochtersen/Assel, der 1. FC Germania Egestorf/Langreder, der SSV Jeddeloh und Lupo Martini Wolfsburg als jeweilige Staffelsieger in die Oberliga auf. In einer Aufstiegsrunde der Vizemeister setzte sich der TuS Celle FC durch und war der fünfte Aufsteiger.

Der Torschützenkönig wurde Alexander Neumann vom TSV Ottersberg mit 20 Treffern. Die Oberliga Niedersachsen spielte in der folgenden Saison mit 16 Mannschaften.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Durch den verpassten Aufstieg des SV Holthausen/Biene in die Regionalliga und des Verzichts des VSK Osterholz-Scharmbeck auf den Platz in der Oberliga wurde ein Platz in der Oberliga Niedersachsen frei.

In der Aufstiegsrunde trafen der Tabellendritte der Landesliga Hannover, der SV Bavenstedt, die FT Braunschweig als Vizemeister der Landesliga Braunschweig, der Tabellendritte der Landesliga Lüneburg, der TuS Celle FC, und der SC Melle 03 als Vizemeister der Landesliga Weser/Ems aufeinander. Die Tabellendritten rückten nach, da die Vizemeister der Landesliga Hannover, die TSV Burgdorf, und der Landesliga Lüneburg, der TB Uphusen, verzichteten.

In der ersten Runde traf Melle auf neutralem Platz in Heeßel auf Braunschweig und Bavenstedt auf neutralem Platz in Hannover auf Celle.

|}

In der zweiten Runde trafen die siegreichen FT Braunschweig und TuS Celle FC aufeinander. Die Celler setzten sich letztlich durch und waren damit der fünfte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Niedersachsen 2011/12 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2011
Oberliga Niedersachsen 2011/12